Донской сельсовет — сельское поселение в Золотухинском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — пгт Золотухино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области»

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельсовета
 с 1 февраля 2015 года — Азаров Виталий Юрьевич

Примечания 

Муниципальные образования Золотухинского района
Сельские поселения Курской области